Northcott peut faire référence à : 
 Douglas Northcott (1916-2005), mathématicien britannique.
 John Northcott (1890-1966), homme politique australien.
 Lawrence Northcott (1908-1986), joueur professionnel canadien de hockey sur glace. 

 (3670) Northcott, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi 
 .

Homonymie de patronyme